Малый скалистый поползень, или малый скальный поползень () — небольшая птица из семейства поползневых.

Описание 
Размерами и внешним видом малый скалистый поползень похож на обыкновенного поползня.

Распространение 

Номинативная форма ssp. neumayer живёт в юго-восточной Европе. На о. Лесбос и в западной Турции обитает ssp. zarudnyi. Подвид ssp. syriaca населяет южную Турцию, Сирию и северный Израиль. От Турции до западного и северного Ирана обитает ssp. rupicola, в центральном Иране — ssp. tschitscherini, в южном Иране — ssp. plumbea.

В период гнездования птиц можно видеть на стенах скал, на усеянных галькой отвесных утёсах, у руин и оврагов на северо-восточном побережье Средиземного моря. Зимой птицы появляются также во фруктовых садах.

Питание 
Птица добывает из щелей в скалах и растительности насекомых и пауков. Осенью рацион дополняют различные плоды и семена.

Размножение 

Самцы начинают своё пение в марте. С конца марта до начала апреля пара начинает строительство гнезда, которое продолжается примерно 10 дней. Если в скале имеется естественная пещера, то птицы замуровывают вход до узкого лотка. На шероховатых или гладких стенах они строят из глины и слюны гнездо в форме горшка. Этот строительный раствор позже становится настолько твёрдым, что гнездо становится невозможным оторвать руками и даже ножом. Они служат затем десятилетиями. Очень редко гнёзда строятся также на деревьях. Гнездо выстилается изнутри мхом, перьями и шерстью мышей, которую птицы добывают из разложившихся погадок сов. Кладку, состоящую из 4—8 яиц, самки высиживают в апреле от 14 до 15 дней. Птенцы покидают гнездо только когда становятся полностью пригодными к полёту. Затем ещё несколько дней родители выкармливают их.

Примечания

Литература 
 Tits, Nuthatches and Treecreepers, Harrap and Quinn, ISBN 0-7136-3964-4.

Поползневые
Птицы Евразии
Животные, описанные в 1830 году